Сортиро́вка ( — классификация, упорядочение) — последовательное расположение или разбиение на группы чего-либо в зависимости от выбранного критерия.

Математика 
 Алгоритм сортировки (множество сортировок).

Железная дорога 
 Сортировка — упрощённое название некоторыми:
 маневровой работы;
 сортировочной горки;
 сортировочной станции.

Топоним

Россия 
 Сортировка — жилой район Екатеринбурга вокруг станции Екатеринбург-Сортировочный.
 Сортировка — жилой район города Иваново.
 Сортировка — народное название микрорайона Сортировочный (бывший посёлок) в Канавинском районе Нижнего Новгорода недалеко от станции Нижний Новгород-Сортировочный.
 Сортировка — жилой район Туапсе вокруг станции Туапсе-Сортировочная.
 Сортировка — жилой район города Смоленск, название которого образовалось от находящейся на его территории станции Смоленск-Сортировочная.
 Сортировка — народное название окрестностей станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский, платформы Сортировочная, остановок транспорта при ней.

Прочие 
 Сортировка — жилой район города Караганда вокруг станции Караганда-Сортировочная.
 Сортировка — жилой район Харькова вокруг станции Харьков-Сортировочный.

Фильмы 
 Сортировка — фильм, военная драма.

См. также 
 Сортировочный
 Сортировочная